Эрагон может означать:
 Эрагон — первая книга тетралогии «Наследие».
 Эрагон — фильм по книге «Эрагон».
 Эрагон — компьютерная игра к фильму «Эрагон».
 Эрагон — персонаж книги, фильма и игры «Эрагон».